Sam Rivers (né en 1977) est un bassiste américain
 Sam Rivers (1923-2011) est un saxophoniste américain de jazz